Multicladium är ett släkte av svampar. Multicladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Multicladium